De term geallieerden is in meerdere oorlogen gebruikt om een alliantie van verscheidene staten mee aan te duiden:

 Geallieerden (Eerste Wereldoorlog), de geallieerden in de Eerste Wereldoorlog (1914–1918)
 Entente
 Triple Entente
 Geallieerden (Tweede Wereldoorlog), de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog (1939–1945)
 Zeven opeenvolgende coalities tegen de Franse revolutionairen en Napoleon: coalitieoorlogen (1792–1802) en napoleontische oorlogen (1804–1815)
 Geallieerden (Honderd Dagen), de geallieerden tijdens de Honderd Dagen (1815)
 Geallieerden (Zevenjarige Oorlog), de geallieerden in de Zevenjarige Oorlog (1756–1763)
 De coalitie of alliantie die tegen het leger van de Irakese dictator Saddam Hoessein vocht in de Eerste Golfoorlog (1990-1992)
 Geallieerden (Grote Friese Oorlog), de geallieerden in de Grote Friese Oorlog (1413-1422)